Sondervermögen steht für:

 Sondervermögen (Investmentgesellschaft), Anlagekapital der Fondsanleger, das rechtlich vom Vermögen der Investmentgesellschaft getrennt ist
 Sondervermögen (Haushaltsrecht), im deutschen Haushaltsrecht ein wirtschaftlich verselbständigter Nebenhaushalt zur Erfüllung bestimmter Aufgaben
 Altersvorsorge-Sondervermögen, Investmentfonds, die speziell für die Altersvorsorge aufgelegt wurden
 Kommunales Sondervermögen, in Deutschland rechtlich unselbständige Teile der Gemeinde
 Sondervermögen (Rente), im Bereich der Berufsständischen Versorgung Fonds zur Deckung der Rentenanwartschaften der Versicherten, geführt von den jeweiligen Versorgungswerken
 ERP-Sondervermögen aus dem European Recovery Program (ERP) der Nachkriegszeit
 Pekulium, im antiken Rom ein gesonderter Teil des Vermögens des pater familias, das Hauskindern oder Haussklaven zur selbständigen Bewirtschaftung überlassen wurde
 Sondervermögen (Bundeswehr)